Monterubbianesi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Monterubbiano.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente marchigiano, è presente prevalentemente nel fermano.

Potrebbe derivare dal toponimo Monterubbiano.

In Italia conta circa 116 presenze.

La variante Monterubbiano è presente nella stessa zona.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani